Lady Hamilton – przydomek Emmy Hamilton
 Lady Hamilton – film z 1921 roku
 Lady Hamilton – film z 1941 roku
 Lady Hamilton – film z 1968 roku